Niemcy:
 Heinrichsruh – dzielnica Finsterwalde
 Heinrichsruh – dzielnica Schleiz
 Heinrichsruh – dzielnica Torgelow